

Patronyme 
Le Clan MacDuff est un clan écossais descendant des rois d'Écosse, dont le nom signifie fils de Duff. 

 Claude Mac Duff (1946-2001), un écrivain québécois.
 , le  de Fife, personnage de la tragédie Macbeth de William Shakespeare, une pièce de théâtre dont la rédaction pourrait se situer entre 1599 et 1606 ;
 , l'épouse du précédent personnage, présente dans la même œuvre ;
 Pierre MacDuff (1952-), un directeur artistique et un administrateur de théâtre.

Toponyme 

 , monument constitué de mégalithes situé entre  et  dans la région de Fife en Écosse.

Patronyme écossais